Косма I

 Косма I Иерусалимит — Патриарх Константинопольский
 Косма I — Папа и Патриарх Александрийский